Couvent des Capucins (frz. Kapuzinerkloster) bezeichnet u. a. folgende Klöster:

In Frankreich:
Couvent des Capucins (Bitche)
Couvent des Capucins (Evreux)
Couvent des Capucins (Gournay-en-Bray)
Couvent des Capucins (La Rochelle)

In der Schweiz:
Couvent des Capucins (Sion)